Drežnik est un toponyme qui peut désigner :
 Drežnik, une localité de Croatie située dans la municipalité de Rešetari, comitat de Brod-Posavina ;
 Drežnik, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville d'Užice, district de Zlatibor.